

Januar

Einzelnachweise 

2015